Albert Bormann
 Martin Bormann